Raison et Sentiments peut faire référence à :

 Raison et Sentiments (1811), un roman de Jane Austen,
 Raison et Sentiments (1995), film américain réalisé par Ang Lee, avec Emma Thompson et Kate Winslet ;
 Raison et Sentiments (2008), mini-série britannique réalisée par John Alexander, avec Hattie Morahan et Charity Wakefield.
 Raisons et Sentiments (1999), épisode de la série télévisée Angel.